Pierre Emmanuel Robe (ur. 15 września 1986 w Chamonix) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu CS Chamonix Mont-Blanc.

Jego rekord życiowy to 156,5 metra uzyskane w 2008 roku na mamuciej skoczni w Oberstdorfie.

Raz wystartował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Miało to miejsce na zakończenie sezonu 2007/2008 w Planicy, jednak po skoku na odległość 98 metrów zajął w nich ostatnie miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym. W tym samym sezonie wziął udział w drużynowym konkursie mistrzostw świata w lotach w 2008 roku, w którym uplasował się na ósmym miejscu. Nie zakwalifikował się do konkursu indywidualnego.

Dwukrotnie zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego (w 2006 i 2008).

Latem 2009 zakończył sportową karierę.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2008  Oberstdorf – nie zakwalifikował się
 Drużynowo
 2008  Oberstdorf – 8. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2004  Stryn – 50. miejsce
 Drużynowo
 2004  Stryn – 11. miejsce

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2009  Yabuli – 16. miejsce (K-90), 8. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 2009  Yabuli – 8.miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy 
 Indywidualnie
 2003  Planica – 33. miejsce
 Drużynowo
 2003  Planica – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej trzydziestce w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986